«Холо́дная Гора́» (, ) — 1-я станция Харьковского метрополитена. Конечная станция Холодногорско-Заводской линии, расположена после станции «Южный вокзал». Названа в честь одноимённого района.

Станция открыта в составе первого пускового участка Харьковского метрополитена под названием «Улица Свердлова». Современное название — с 10 августа 1995 года, от района, в котором расположена.

Самая загруженная станция не только Холодногорско-Заводской линии, но и всего Харьковского метрополитена. Это связано с тем, что возле неё находится крупный автовокзал, от которого идут автобусы внутригородских и пригородных маршрутов. А также для большинства жителей западных районов города эта станция является ближайшей.

Месторасположение 
Первая станция на первой линии метро обслуживает жителей крупных жилых массива (Холодная Гора, Залютино, Новая Бавария и другие), формируемого на месте малоэтажной застройки. Расположена в западной части города в центре одноимённого жилого района. Возле выходов из станции расположена конечная станция пригородных автобусов и маршрутных такси, связывающих Харьков с населёнными пунктами Мерефянского и Люботинского направлений, а также троллейбусная (маршрут № 27) и трамвайная (маршрут № 3) остановки.

Возле выходов из станции расположены 1-я городская клиническая больница и 19-я детская клиническая больница, рынок и множество магазинов.

Технические данные 
Станция колонного типа, мелкого заложения. Пущена в эксплуатацию 23 августа 1975 года.

Входами на станцию служат подземные переходы через улицу Полтавский Шлях, к которым примыкают два вестибюля. Выход в восточный вестибюль оборудован двумя эскалаторами типа ЛТ-5.

Пересадка на наземный транспорт 
Станция имеет прямую пересадку к терминалу автостанции «Холодная Гора». Имеется пересадка на трамваи 3-го маршрута, следующие на Залютино.

Факты 
 После переименования, из вестибюлей станции был демонтирован барельеф Якова Свердлова, однако, рельефные композиции «Великий Октябрь» и «Триумф Революции» остались нетронутыми.

 Существует песня «Станція Холодна Гора», написанная на стихи харьковского поэта Олега Коцарева.

Галерея

Литература 
 Харьков: Архитектура, памятники, новостройки. Путеводитель / [Сост. А. Ю. Лейбфрейд, В. А. Реусов, А. А. Тиц].- Х.: Прапор, 1985. — 151 с, ил.

Примечания

Ссылки 
 «Холодная Гора» на официальном сайте ГП Харьковский метрополитен 
 Станция метро «Холодная Гора» на карте Викимапия.
 Станция «Холодная Гора» на сайте «Мир метро» (описание и фотографии)

Станции Харьковского метрополитена
Холодногорско-Заводская линия метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1975 году